Darkest Hour (band), Amerikaanse metalband
 Darkest Hour (film), Britse politieke dramafilm uit 2017